Иезекииль
 Езекия